Sidonier ist eine Bezeichnung für
 die Phönizier bei Homer, die vor allem in der Odyssee auftritt
 die Bewohner von Sidon, viertgrößte Stadt des Libanon und eine der wichtigsten Städte Phöniziens in der Antike.